Олексій II Комнін (грец. Ἀλέξιος Β' Κομνηνός, 10 вересня 1167 — жовтень 1183)  — імператор Візантії з 1180 по 1183 рік. 
 Олексій І Комнін (грец. Αλέξιος Α' Κομνηνός; 1048 за іншими даними: коло 1057 — † 15 серпня 1118), візантійський імператор у 1081—1118 роках. 
 Андронік І Комнін (грец. Ανδρόνικος Α' Κομνηνός; близько 1120 — 12 вересня 1185) — імператор Візантії (1183—1185) з династії Комнінів.
 Іоанн II Комнін (грец. Ἰωάννης Β' Κομνηνός, * 13 вересня 1087 — † 8 квітня 1143)  — імператор Візантії з 1118 по 1143 рік. 
 Никифор Комнін (великий друнгарій) (бл.1062 — після 1136) — державний діяч Візантійської імперії. 
 Ісаак Комнін, Ісаак I Комнін Ісаак Комнін (син Олексія I) Ісаак I Комнін (грец. Ἰσαάκιος Α' Κομνηνός, * 1005 — † 1061)  — імператор Візантії з 1057 по 1059 рік. 
 Іоанн Комнін (*Ἰωάννης Κομνηνός, бл. 1015  —12 липня 1067) — політичний та військовий діяч Візантійської імперії. 
 Олексій Бриєнній Комнін, Олексій Бриєнній Комнін (* Αλέξιος Βρυέννιος Κομνηνός, бл. 1102  —1161/1167) — державний та військовий діяч Візантійської імперії. 
 Олексій Комнін (протосебаст) (1135/1142 — 1183) — державний діяч, дипломат Візантійської імперії. 
 Олексій Комнін (співімператор) (1106 — 1142) — співімператор Візантійської імперії в 1122—1142 роках. 
 Адріан Комнін (бл. 1062 — бл. 1105) — державний та військовий діяч Візантійської імперії. 
 Мануїл Комнін (куропалат) (бл. 1045 —17 квітня 1071) — військовий діяч Візантійської імперії. 
 Ісаак Комнін (себастократор) (1047/1050 — 1102/1104) — політичний та військовий діяч Візантійської імперії. 
 Мануїл I Комнін, Мануї́л I або Мануїл Комнін Великий (грец. Μανουήλ Α' Κομνηνός ο Μέγας; нар.28 листопада 1118 — пом.24 вересня 1180) — візантійський імператор між 1143 та 1180 роками.
 Мануїл Еротік Комнін (955/960 — бл. 1020) — державний та військовий діяч, дипломат Візантійської імперії. 
 Андронік Комнін (себастократор) (бл.1108 — 1142) — державний діяч Візантійської імперії. 
 Ісаак Комнін (син Іоанна II) (бл. 1113 —після 1154) — державний діяч Візантійської імперії.